Villagarcía hace referencia a varios artículos:

Municipios en España
Villagarcía de Arosa, provincia de Pontevedra;
Villagarcía de Campos, provincia de Valladolid;
Villagarcía de la Torre, provincia de Badajoz;
Villagarcía del Llano, provincia de Cuenca;

Localidades en España
Villagarcía (Salamanca), pedanía de Sando, provincia de Salamanca;
Villagarcía de la Vega, pedanía de San Cristóbal de la Polantera, provincia de León;